la grotte du Lion, à Arcy-sur-Cure dans le département de l'Yonne, en France ;
 la grotte du Lion, pointe du Percho, à Saint-Pierre-Quiberon dans le Morbihan, en France ;
 la grotte du Lion, au Swaziland (exploitation de l’ocre) ;
 la grotte du Lion, dans le district de Kombolcha, en Éthiopie.

 la grotte de la Tête du Lion, à Bidon dans le département de l'Ardèche, en France.

Notes et références